Песчаное:

 Песчаное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Песчаное — село в Покровском районе Донецкой области.